Juan Barros puede designar la siguientes personas:

Juan José Barros Araujo, futbolista peruano de origen colombiano, nacido en 1989.
Juan Barros Madrid, obispo chileno de la Iglesia católica, nacido en 1956.
Juan Carlos Barros, baloncestista español, nacido en 1967.
Juan Pablo Barros Campos, futbolista argentino-español, nacido en 1994.